De Gauliga Oberschlesien 1941/42 was het eerste voetbalkampioenschap van de Gauliga Oberschlesien. De Gauliga was samen met de Gauliga Niederschlesien de opvolger van de Gauliga Schlesien, die door oorlogsomstandigheden opgesplitst werd. Germania Königshütte werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, waar de club uitgeschakeld werd door First Vienna FC.

Deelnemers
 alle clubs uit Neder- en Midden-Silezië tussen plaats 1 en 8 van de Gauliga Schlesien 1940/41:
 FV Germania Königshütte
 Vorwärts-RaSpo Gleiwitz 
 TuS Schwientochlowitz
 1. FC Kattowitz
 SC Preußen Hindenburg
 Beuthener SuSV 09

  De drie beste geplaatste clubs uit de Bezirksliga Oberschlesien Ost 1940/41:
 Bismarckhütter SV 99
 Reichsbahn SG Myslowitz
 TuS Lipine

 de tweede club uit de Bezirksliga Oberschlesien West 1940/41 (aangezien de eerste plaats in de Gauliga Niederschlesien overgeheveld werd):
 TuS Hindenburg 09

Eindstand

Promotie-eindronde

Externe link
 Euroleagues

Gauliga Schlesien
Duits competitievoetbal 1941/42